Leopoldi ist die Bezeichnung für den 15. November.

Personen namens Leopoldi sind

 Ferdinand Leopoldi (1886–1944), österreichischer Pianist, Komponist und Kabarettmanager
 Hermann Leopoldi (1888–1959), österreichischer  Komponist, Kabarettist und Klavierhumorist
 Leopold Leopoldi (1860–1933), österreichischer Violinist und Pianist